Poggioli ist der Name von

 Armando Poggioli (1888–1967), italienischer Hammer- und Diskuswerfer
 Ferdinando Maria Poggioli (1897–1945), italienischer Filmregisseur und Filmeditor